Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1974 spelades mellan och Nederländerna och Västtyskland, och västtyskarna vann med 2–1. Nederländerna inledde med ett mål på straff av Johan Neeskens i andra minuten, innan Paul Breitner utjämnade också på straffspark i 25:e minuten innan Gerd Müller gjorde segermålet i 43:e minuten, och Västtyskland kunde spela hem guldet.

Matchdetaljer

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
1974 world cup final at planetworldcup.com
1974 world cup final at holland74.net

Final
Sportevenemang i München
Relationer mellan Nederländerna och Västtyskland
München under 1900-talet